Верби́лки:

 Белоруссия
 Вербилки — деревня в Щучинском районе Гродненской области.
 Россия
 Вербилки — посёлок городского типа в Талдомском районе Московской области;
 Вербилки — железнодорожная станция в Савёловского направления в Талдомском районе Московской области;
 Вербилки (городское поселение) — муниципальное образование в Талдомском районе Московской области;